Gomphopetalum albiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Gomphopetalum albiflorum ingår i släktet Gomphopetalum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
albiflorum